Kappenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kappenberg  (* 1946), Pionier der Digitalisierung im Chemieunterricht
 Mitchell Kappenberg (* 1986), niederländischer Fußballspieler
 Theodor Kappenberg (1848–1920), katholischer Geistlicher und Weihbischof in Münster

sowie das Pseudonym von
 Götz Kappenberg (* 1940), österreichischer Schauspieler und Autor, siehe Gottfried Riedl

Siehe auch:

 Cappenberg (Begriffsklärung) 
 Kappenberger